Олександр Бондар

 Бондар Олександр Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Васильович — Герой Соціалістичної праці.
 Бондар Олександр Борисович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Вікторович (1992—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Іванович (1952—2013) — український мовознавець, перекладач, доктор філологічних наук, професор.
 Бондар Олександр Ігорович (1993) — український і російський (з 2016 року)‎ стрибун у воду.
 Бондар Олександр Олександрович (1981) — український футзаліст і граючий тренер.
 Бондар Олександр Опанасович (1916—1943) — капітан РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Бондар Олександр Петрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Миколайович (1955) — народний депутат України 5-го скликання.
 Бондар Олександр Ігорович (1993) — колишній український, а нині російський стрибун у воду.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок